Curral del Rei é o arraial, freguesia da Comarca de Sabará, Minas Gerais, situado no local onde, em 1897, implantou-se a cidade de Belo Horizonte, nova Capital do Estado, planejada e construída em substituição à velha Capital, Ouro Preto.

História do Curral del Rei 

Como a maioria das cidades mineiras do período colonial, o arraial do Curral Del Rey surgiu seguindo o traçado dos primeiros caminhos abertos. Existem duas versões que explicam o início do povoamento na região na qual hoje se encontra Belo Horizonte. Segundo Augusto de Lima Junior, a primeira delas é que em 1709 o capitão da Nau “Nossa Senhora da Boa Viagem”, Francisco Homem del-Rei, abandonou essa no Rio de Janeiro e, dirigindo-se para a região das Minas, requereu em 1716 a permissão para que o vigário de Sabará pudesse celebrar missa em uma capela de pau que erguera nas redondezas de sua moradia. Quando a resposta ao redor da capela já se encontravam diversas moradias que marcava o início do arraial do Curral del Rey. No entanto, Abílio Barreto, no livro “Belo Horizonte Memória Histórica e Descritiva”, afirma que o responsável pela fundação do arraial foi João Leite da Silva Ortiz em 1701, quando estabeleceu a Fazenda do Cercado nos arredores, onde hoje se localiza o bairro Calafate. Ainda o mesmo autor afirma que “logo depois de fundada a fazenda do Cercado, foi surgindo o povoado, ao qual os habitantes deram o nome de Curral del Rei, por causa do cercado ou curral ali existente (...)”.

O arraial foi crescendo em torno da Fazenda do Cercado tornando-se, provavelmente em 1718 uma Freguesia subordinada a Comarca de Sabará. A partir daí verifica-se uma ocupação de toda a região, com diversas fazendas destinadas a criação e venda de gado e agricultura, além da fabricação de farinha. O núcleo urbano do arraial tinha em 1823 uma população de 1.339 habitantes.

A Capela primitiva, erguida nos primeiros tempos da colonização já não comportava mais a população do arraial, devido a suas pequenas dimensões. Ela foi então substituída por uma edificação maior, com a mesma invocação de Nossa Senhora da Boa Viagem. A sua construção durou cerca de cinco anos, entre os anos de 1788 e 1792.

O Curral Del Rey não foi muito prejudicado com a decadência das minas no final do Século XIX como outros arraiais do mesmo período. Isso se deve a quase nula exploração de ouro nas suas redondezas, existindo apenas alguns registros de explorações na Serra do Mutuca e na região do Taquaril, esta citada por Richard Burton em 1865. Porém o arraial passou por um processo de estagnação durante o Século XIX, estagnação verificada também em outras partes do Estado.

Com a proclamação da república em 1889 os habitantes do Curral del Rey passaram a discutir a mudança do nome do arraial. Após várias reuniões realizadas resolve-se adotar, com o aval do então governador João Pinheiro da Silva o nome de Belo Horizonte, pois acreditava que o antigo nome era um atestado ao atraso, fato inaceitável para a jovem nação republicana.

O arraial foi uma das cinco localidades escolhidas para a realização dos estudos para a construção da nova capital.Em Dezembro de 1893 o arraial de Belo Horizonte, antigo Curral del Rey foi escolhida como a futura sede da nova capital de Minas Gerais.

BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva - história antiga e história média. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995.
 

História de Minas Gerais
História de Belo Horizonte